Andrea Santarelli (1993-), escrimeur italien, 
 Antonio Santarelli (1569-1649), Jésuite italien, 
  (1832-1920), archéologue italien,
  (1934-2007), footballeur italien,
 Claude Santarelli dit Santa (1925-1979), sculpteur français, 
 Daniele Santarelli (1981-), entraîneur de volley-ball italien, 
 Elena Santarelli (1981-) , actrice et présentatrice de télévision italienne, 
 Emilio Santarelli (1801-1886), sculpteur italien,
 Enzo Santarelli (1922-2004), historien et homme politique italien,
  (1786-1859), architecte et ingénieur italien,
 Giovanni Antonio Santarelli (1758-1826), sculpteur et graveur italien, 
  (1935-), homme politique et entrepreneur italien,
  (1954-), dirigeant sportif, entraîneur et footballeur italien, 
  (1883-1939), historien et poète italien,
  (1961-), dramaturge italien. 

Patronyme italien